ZMJ steht für:
 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group, chinesischer Mischkonzern

zmj steht für:
 Maridjabin, eine Australische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung